Benedek Dezső (1869–1932) építész, építési vállalkozó, fővárosi képviselő
 Benedek Dezső (1950) amerikai magyar nyelvész, antropológus, egyetemi tanár